Traubia kan syfta på:

 Traubia (djur) –  ett släkte av loppor
 Traubia (växter) – ett släkte av växter